El término Monroe puede referirse a:

Personas:
 James Monroe, presidente de Estados Unidos;
 Marilyn Monroe, cuyo nombre verdadero era Norma Jeane Mortenson, actriz;
 Marvin Monroe, personaje de Los Simpson.

Lugares:
 Monroe, localidad del estado de Carolina del Norte (EE. UU.);
 Monroe, localidad del estado de Connecticut (EE. UU.);
 Monroe, localidad del estado de Georgia (EE. UU.);
 Monroe, localidad del estado de Luisiana (EE. UU.);
 Monroe, localidad de Maryland (EE. UU.);
 Monroe, localidad del estado de Míchigan (EE. UU.);
 Monroe, localidad del estado de Nueva York (EE. UU.);
 Monroe, villa dentro del pueblo de Monroe;
 Monroe, localidad del estado de Oregón (EE. UU.);
 Monroe, localidad del estado de Utah (EE. UU.);
 Monroe, localidad del estado de Washington (EE. UU.);
 Monroe , varios condados de Estados Unidos.

Calles y avenidas:
Avenida Monroe, arteria vial de la ciudad de Buenos Aires (Argentina).

 Otros:
 La doctrina Monroe, sintetizada en la frase “América para los americanos”.
 Palacio Monroe, edificio monumental demolido en Río de Janeiro